Сантюль I:
 Сантюль I (виконт Беарна) (ум. в середине IX века) — виконт Беарна (?) с ок. 844 года
 Сантюль I д’Астарак (ум. после 1230) — граф Астарака с 1211 года